Sezon (1981) był 37. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 24 kwietnia 1981 i trwały do 18 października 1981. Tytułu nie obroniła drużyna IK Start. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Vålerenga Fotball.

Tabela końcowa

Baraże o 1. divisjon

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1981 w piłce nożnej
1981 w Norwegii